Шарапово — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 18 км к югу от города Остров и в 12 км к западу от волостного центра, деревни Крюки.

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Синерецкой волости с центром в д.Гривы.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 7 человек.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)